Homestead puede referirse a:
Homestead (unidad de superficie), una antigua unidad de superficie del sistema anglosajón.
Homestead-Miami Speedway, un circuito de carreras en Florida, Estados Unidos.
Ayuntamiento de Homestead, un edificio histórico ubicado en Homestead, Florida.
Trapp Homestead, una casa histórica ubicada en Miami, Florida.
Homestead Public School-Neva King Cooper School, una escuela histórica ubicada en Homestead, Florida.

Lugares
Homestead (Florida), una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade en el estado estadounidense de Florida.
Homestead (Misuri), una villa ubicada en el condado de Ray en el estado estadounidense de Misuri.
Homestead (Iowa), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Iowa en el estado estadounidense de Iowa.
Homestead (Nuevo México), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Catron en el estado estadounidense de Nuevo México.
Sweeting Homestead, un sitio histórico ubicado en Biscayne National Park (Florida), Florida.

Homestead (Pensilvania), un borough ubicado en el condado de Allegheny en el estado estadounidense de Pensilvania.
Homestead (Wisconsin), un pueblo ubicado en el condado de Florence en el estado estadounidense de Wisconsin. 
Homestead Valley, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de San Bernardino en el estado estadounidense de California.
Homestead Base, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Miami-Dade en el estado estadounidense de Florida.
Homestead Meadows South, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de El Paso en el estado estadounidense de Texas.
Homestead Meadows North, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de El Paso en el estado estadounidense de Texas.
Tamalpais-Homestead Valley, un lugar designado por el censo en el condado de Marin en el estado estadounidense de California.
West Homestead, un borough ubicado en el condado de Allegheny en el estado estadounidense de Pensilvania. 
Municipio de Homestead